Ла Едионда има више значења:

 Ла Едионда (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Едионда (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику